Pourquet ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles-Henri Pourquet (1877–1943), französischer Bildhauer
 Matthieu Pourquet (* 1996), französischer Schachspieler